Dolichocybaeus är ett släkte av spindlar. Dolichocybaeus ingår i familjen vattenspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vattenspindlar
Dolichocybaeus